Amerikai Egyesült Államok
Lake Placid (Florida)
Lake Placid (New York)